Codajás kan syfta på:

Brasilien 

 Codajás (ort), Amazonas, 
 Codajás (kommun), Amazonas,